

Patronyme

 Nathaniel Chalobah (1994-), footballeur britannico-sierraléonais ;
 Trevoh Chalobah (1999-), footballeur britannico-sierraléonais, son petit frère.

Patronyme africain